Filip I Piękny – król Kastylii
 Filip IV Piękny – król Francji